Кон може да се отнася за:

 Коне (Equus), род нечифтокопитни животни, и по-специално:
 Див кон (Equus ferus), вид коне
 Кон на Пржевалски (Equus ferus przewalskii), подвид на дивия кон
 Тарпан (Equus ferus ferus), изчезнал подвид на дивия кон
 Кон (Equus ferus caballus), опитомен подвид
 Източнобългарски кон, българска порода спортен кон
 Каракачански кон, българска примитивна порода коне
 Мустанг, северноамерикански див кон
 Кон, шахматна фигура
 Кон, уред в спортната гимнастика
 Троянски кон, митична фигура от Троянската война
 Троянски кон, вид широко разпространен компютърен вирус
 Кон, село в Словения